Wojskowy Komitet Sztabowy
 Wybrzeże Kości Słoniowej
 Wojskowy Klub Sportowy (Polska)
 Wojskowy Klub Sportowy (kraje socjalistyczne)

Polskie kluby sportowe
 Pentatlon Poznań (1922-1929 przy Centralnej Wojskowej Szkole Gimnastyki i Sportów w Poznaniu)
 WKS 1 ppLeg Wilno (nie istnieje) 
 WKS 4 dsp Brześć (nie istnieje) 
 WKS 22 pp Siedlce (nie istnieje)
 WKS 82 pp Brześć (nie istnieje)
 WKS Brześć (nie istnieje) 
 WKS Czarni Radom (obecnie Cerrad Czarni Radom)
 WKS Czarni Żagań (obecnie UKS Czarni Żagań)
 WKS Dubno (nie istnieje)
 WKS Flota Gdynia
 WKS Grodno (nie istnieje)
 WKS Grunwald Poznań
 WKS Gwardia Warszawa
 WKS Gryf Toruń (nie istnieje)
 WKS Hallerczyk Równe (nie istnieje)
 WKS Jagiellonia Białystok (wcześniej WKS 42 pp Białystok, obecnie Jagiellonia Białystok)
 WKS Kielce (nie istnieje)
 WKS Kotwica Pińsk (nie istnieje) 
 WKS Legia Warszawa (obecnie CWKS Legia Warszawa)
 WKS Lotnik Warszawa (nie istnieje)
 WKS Lublin (obecnie KS Lublinianka)
 WKS Łuck (nie istnieje)
 WKS Orlęta Dęblin (nie istnieje)
 WKS Orzeł Łódź (obecnie KS Orzeł)
 WKS Sobieski Żagań
 WKS Śląsk Wrocław
 WKS Wawel Kraków
 WKS Wieluń
 WKS Zakopane
 WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.

Zobacz też 
 Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa
 Wrocławski Klub Szermierczy „Kolejarz”